Molas ist der Name:

 einer französischen Gemeinde, siehe Molas (Haute-Garonne)
 ein indonesischer Distrikt auf Sulawesi, siehe Molas (Manado)

Molas ist der Familienname folgender Personen:

 Felipe Molas López (1901–1954), paraguayischer Politiker; 1949 Präsident von Paraguay
 Rosa Molas y Vallvé (1815–1876), spanische Ordensschwester und Ordensgründerin der Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación

Siehe auch:
 Molas Pass, Gebirgspass im südwestlichen Teil des US-Bundesstaates Colorado im San Juan County 
 Mola